Pietro Diana  (o Giana, o Piacentino, o da Piacenza) – cardinale italiano (1188-1208)
 Pietro Diana – pittore e incisore italiano (1931)